У цій статті подано список найвідоміших третіх симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Чарльз Айвз: Симфонія № 3
 Генк Бадінгс: Симфонія № 3
 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 3, op. 55 «Героїчна»
 Йоганес Брамс: Симфонія № 3, op. 90
 Антон Брукнер: Симфонія № 3,
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 3, Hob I:3
 Антонін Дворжак: Симфонія № 3, op. 10
 Вітольд Лютославський: Симфонія № 3
 Борис Лятошинський: Симфонія № 3
 Густав Малер: Симфонія № 3
 Богуслав Мартіну: Симфонія № 3
 Фелікс Мендельсон: Симфонія № 3, op. 56 «Шотландська»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 3, KV 18
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 3, op. 44
 Сергій Рахманінов: Симфонія № 3, op. 44
 Ян Сібеліус: Симфонія № 3, op. 52
 Валентин Сильвестров: Симфонія № 3
 Петро Чайковський: Симфонія № 3, op. 29
 Альфред Шнітке: Симфонія № 3
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 3, op. 20
 Франц Шуберт: Симфонія № 3, D 200
 Роберт Шуман: Симфонія № 3, op. 97 «Rýnská»

3